FIH steht für:
 Federazione Italiana Hockey, italienischer Hockeyverband
 Fédération Internationale de Hockey, Welthockeyverband
 FIH Mobile, Tochtergesellschaft von Foxconn, siehe Microsoft Mobile
 Flight Information Handbook in der Luftfahrt
 Genname des Calciumsensitiven Rezeptors, eines menschlichen Proteins
 Flughafen Ndjili (IATA-Code), Flughafen in der Demokratischen Republik Kongo

Fih steht für:
 Fih (Libanon), Ort in Koura (Distrikt), Gouvernement Nord-Libanon, Libanon

Abkürzung